Momo steht für:
 Momo (Vorname), weiblicher oder männlicher Vorname
 Momo (Speise), nepalesische Teigtaschen
 Momo Challenge, Cyber-Mobbing-Hoax aus dem Jahr 2018
 Rey Momo, lateinamerikanische Bezeichnung für „König Karneval“
 MOMO (Rakete), ab 2019 fliegende Weltraumrakete eines japanischen Privatunternehmens

Automobil:
 Momo (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Momo (Unternehmen), italienischer Hersteller von Autozubehör
 Momo, Markenname des italienischen Automobilherstellers Carrozzeria Helvetia
 Momo Mirage, US-amerikanischer Sportwagen

Kunst und Kultur:
 Momo (Roman), Roman von Michael Ende (1973)
 Momo (Film), deutsch-italienischer Film von Johannes Schaaf (1986)
 Momo (2001) (Momo alla conquista del tempo), italienisch-deutscher Zeichentrickfilm von Enzo d’Alò 
 Momo (Zeichentrickserie), deutsche Zeichentrickserie (2003)

Orte:
 Momo (Piemont), Gemeinde im Piemont, Italien
 Momo (Kamerun), Bezirk in Kamerun

Personen:
 Momo, Pseudonym von Girolamo Amati (1768–1834), italienischer Klassischer Philologe, siehe Girolamo Amati (Philologe)
 Momo (Tonga) (11. Jh. n.C.), mythischer König von Tonga

 Alessandro Momo (1956–1974), italienischer Schauspieler
 Sergio Momo (* 1996), spanischer Schauspieler
 Sharmin Akthar Momo (* um 1975), Badmintonspielerin aus Bangladesch
 Momo (Sängerin) (* 1996), japanische Sängerin

Abkürzung